San José Paraíso kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Paraíso, Yajalón, Chiapas, 
 San José Paraíso, Chapultenango, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar